Умиле́ние — название или часть названия отдельных икон Божией Матери:
 Умиле́ние — новгородская икона XII — начала XIII веков.
 Умиле́ние Старору́сская — икона начала XIII века.
 Умиле́ние Подку́бенская — икона XIV века.
 Умиле́ние Псково-Печерская — список Владимирской иконы Божией Матери, сделанный в 1521 году.
 Серафимово Умиление, или Радость всех радостей, — поясное изображение Богоматери без Младенца Христа, получило известность как келейная икона преподобного Серафима Саровского. Примечания